Moszkva tér, « place Moscou », est l'ancien nom de Széll Kálmán tér et de la station de métro éponyme.
  Moszkva tér  est le nom d'un long métrage hongrois sorti en 2001 :